Çelenk steht für:

 Çelenk (deutsch: Tschelenk), eine Auszeichnung, die vom Sultan des Osmanischen Reiches gestiftet wurde

Çelenk ist der Familienname folgender Personen:

 Erhan Çelenk (* 1989), türkischer Fußballspieler
 Halit Çelenk (1922–2011), türkischer Jurist und Politiker